Ženská dvouhra Advantage Cars Prague Open 2018 probíhala ve druhé polovině července 2018. Do singlové soutěže pražského tenisového turnaje na okruhu ITF, hraného na štvanické antuce, nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla Markéta Vondroušová, která do turnaje nezasáhla.

Vítězkou se stala druhá nasazená  Nizozemka Richèl Hogenkampová, jež ve finále zdolala Italku Martinu Di Giuseppeovou po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–2. V probíhající sezóně si 166. hráčka žebříčku připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo třináctý singlový titul na okruhu ITF a první v kategorii 80 tisíc dolarů.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
Advantage Cars Prague Open 2018 na ITF

Advantage Cars Prague Open 2018